Европско првенство у одбојци за жене 2017. је 30. по реду Европско првенство које је одржано од 22. септембра до 1. октобра у Азербејџану и Грузији. Титулу је освојила репрезентација Србије победивши Холандију резултатом 3:1.

Квалификације 

 Домаћини:
 
 
 Директно се квалификовали на основу пласмана на Европском првенству 2015:
 
 
 
 
 
 Екипе које су пласман на првенство избориле кроз квалификације:

Градови домаћини

Групе

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А — Баку

Група Б — Тбилиси

Група Ц — Баку

Група Д — Генџе

Завршница 
 Сва времена су по срдњеевропском времену.

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале 

{| width=95%
|- align=center
|  2° место  Холандија
| Победник Европског првенства у одбојци за жене 2017.   Србија2° титула| 3° место  Турска
|}

 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч (МВП): 
  Тијана Бошковић
 Најбољи техничар: 
  Лаура Дајкема
 Најбољи смечер: 
  Лонеке Слутјес
 Најбољи блокери: 
  Стефана Вељковић
  Еда Ердем Дундар 
 Најбољи примачи: 
  Бранкица Михајловић
  Ане Бојс 
 Најбољи либеро:'''
  Валерија Мамадова

Референце

Спољашње везе 
 Званични вебсајт
 ЦЕВ

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Азербејџану
Одбојка у Грузији
Одбојка у 2017.